Die Nationalhymne der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik (/ ) war die Nationalhymne der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, einer Unionsrepublik innerhalb der Sowjetunion.

Die Hymne wurde 1949 von Anton Lebedynez komponiert. Der Text der Hymne wurde 1949 von dem ukrainischen Dichter und Politiker Pawlo Tytschyna geschrieben. 1978 wurde sie von Mykola Baschan dahingehend abgeändert, dass die Hinweise auf Stalin aus der Hymne verschwanden. Die Neufassung war bis zur Unabhängigkeit der Ukraine 1991 in Gebrauch. Seit 1992 ist wieder, wie bereits von 1917 bis 1920, Schtsche ne wmerla Ukrajina die Nationalhymne der Ukraine.

Hymnentext 1949 bis 1978 
 Ukrainisch
 1.
 Живи, Україно, прекрасна і сильна,
 В Радянськім Союзі ти щастя знайшла.
 Між рівними рівна, між вільними вільна,
 Під сонцем свободи, як цвіт, розцвіла.
 Слава Союзу Радянському, слава!
 Слава Вітчизні народів-братів!
 Живи, Україно, радянська державо,
 Возз’єднаний краю на віки-віків!
 2.
 Нам завжди у битвах за долю народу
 Був другом і братом російський народ,
 І Ленін осяяв нам путь на свободу,
 І Сталін веде нас до світлих висот.
 Слава Союзу Радянському, слава!
 Слава Вітчизні народів-братів!
 Живи, Україно, радянська державо,
 Возз’єднаний краю на віки-віків!
 3.
 Розіб’ємо всі ми ворожі навали
 Народного гніву священним мечем!
 Під стягом радянським ми дужими стали
 I в світ Комунізму велично ідем!
 Слава Союзу Радянському, слава!
 Слава Вітчизні народів-братів!
 Живи, Україно, радянська державо,
 Возз’єднаний краю на віки-віків!

 Transkription
 1.
 Schywy, Ukrajino, prekrasna i sylna,
 W Radjanskim Soiusi ty schtschastja snaischla.
 Misch riwnymy riwna, misch wilnymy wilna,
 Pid sonzem swobody, jak zwit, roszwila.
 Slawa Soiusu Radjanskomu, slawa!
 Slawa Wittschysni narodiw-bratiw!
 Schywy, Ukrajino, radjanska derschawo,
 Wossjednanyj kraiu na wiky-wikiw!
 2.
 Nam sawschdy u bytwach sa dolju narodu
 Buw druhom i bratom rosijskyj narod,
 I Lenin osjajaw nam put na swobodu,
 I Stalin wede nas do switlych wyssot.
 Slawa Soiusu Radjanskomu, slawa!
 Slawa Wittschysni narodiw-bratiw!
 Schywy, Ukrajino, radjanska derschawo,
 Wossjednanyj kraiu na wiky-wikiw!
 3.
 Rosibjemo wsi my woroschi nawaly
 Narodnoho hniwu swjaschtschennym metschem!
 Pid stjahom radjanskym my duschymy staly
 I w swit Komunismu welytschno idem!
 Slawa Soiusu Radjanskomu, slawa!
 Slawa Wittschysni narodiw-bratiw!
 Schywy, Ukrajino, radjanska derschawo,
 Wossjednanyj kraiu na wiky-wikiw!

Hymnentext 1978 bis 1991 
 Ukrainisch
 1.
 Живи, Україно, прекрасна і сильна,
 В Радянськім Союзі ти щастя знайшла.
 Між рівними рівна, між вільними вільна,
 Під сонцем свободи, як цвіт розцвіла.
 Союзу Радянському, слава!
 Слава Вітчизні на віки-віків!
 Живи Україно, радянська державо,
 В єдиній родині народів-братів!
 2.
 Нам завжди у битвах за долю народу
 Був другом і братом російський народ,
 Нас Ленін повів переможним походом
 Під прапором Жовтня до світлих висот.
 Слава Союзу Радянському, слава!
 Слава Вітчизні на віки-віків!
 Живи Україно, радянська державо,
 В єдиній родині народів-братів!
 3.
 Ми славим трудом Батьківщину могутню,
 Утверджуєм правду безсмертних ідей.
 У світ комунізму – величне майбутнє
 Нас Ленінська партія мудро веде.
 Слава Союзу Радянському, слава!
 Слава Вітчизні на віки-віків!
 Живи Україно, радянська державо,
 В єдиній родині народів-братів!

 Transkription
 1.
 Schywy, Ukrajino, prekrasna i sylna,
 W Radjanskim Soiusi ty schtschastja snaischla.
 Misch riwnymy riwna, misch wilnymy wilna,
 Pid sonzem swobody, jak zwit roszwila.
 Soiusu Radjanskomu, slawa!
 Slawa Wittschysni na wiky-wikiw!
 Schywy Ukrajino, radjanska derschawo,
 W jedynij rodyni narodiw-bratiw!
 2.
 Nam sawschdy u bytwach sa dolju narodu
 Buw druhom i bratom rosijskyj narod,
 Nas Lenin powiw peremoschnym pochodom
 Pid praporom Schowtnja do switlych wyssot.
 Slawa Soiusu Radjanskomu, slawa!
 Slawa Wittschysni na wiky-wikiw!
 Schywy Ukrajino, radjanska derschawo,
 W jedynij rodyni narodiw-bratiw!
 3.
 My slawym trudom Batkiwschtschynu mohutnju,
 Utwerdschujem prawdu bessmertnych idej.
 U swit komunismu – welytschne maibutnje
 Nas Leninska partija mudro wede.
 Slawa Soiusu Radjanskomu, slawa!
 Slawa Wittschysni na wiky-wikiw!
 Schywy Ukrajino, radjanska derschawo,
 W jedynij rodyni narodiw-bratiw!

Siehe auch 
 Liste historischer Nationalhymnen

Weblinks 
 Hymne mit Gesang (MP3-Datei)
 Text der Hymne von 1978 bis 1991 (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Historische Nationalhymne
Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik
Musik (Ukraine)
Lied 1949
Hymne (Sowjetunion)